All Together Now (The Beatles), een nummer van The Beatles op het album Yellow Submarine
 All Together Now (The Farm), een nummer van The Farm op het album Spartacus
 All Together Now (Argent), een album uit 1972 van de Britse rockband Argent
 All Together Now (Better Than Ezra), een album uit 2014 van de Amerikaanse alternatieverockband Better Than Ezra

 All Together Now (1975), een Amerikaanse televisiefilm uit 1975, geregisseerd door Randal Kleiser
 All Together Now (1984), een Amerikaanse televisiefilm uit 1984, geregisseerd door Will Mackenzie
 All Together Now (2008), een Canadees-Britse rockumentaire-film uit 2008 over het samenwerkingsproject Love van The Beatles en Cirque du Soleil
 All Together Now (2013), een Amerikaanse film uit 2013, geregisseerd door Alexander Mirecki
 All Together Now (2020), een Amerikaanse film uit 2020 

 All Together Now (Australische televisieserie), een Australische sitcom oorspronkelijk uitgezonden van 1991 tot 1993
 All Together Now (Britse talentenjacht), een Brits talentenjachtprogramma uit 2018
 All Together Now (Australische talentenjacht), een Australisch talentenjachtprogramma uit 2018
 All Together Now (Nederlandse talentenjacht), een Nederlands talentenjachtprogramma uit 2019